Ferdinando Carulli (1770-1841), guitariste et compositeur italien ;
 Benedetto Carulli (1797-1877), clarinettiste et compositeur italien.